Bundestagswahlkreis 65 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Cottbus – Spree-Neiße (2009)
 Bundestagswahlkreis Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz II (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Rhein-Sieg-Kreis II (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Oberbergischer Kreis – Rhein-Sieg-Kreis II (1972 und 1976)
 Bundestagswahlkreis Oberbergischer Kreis – Siegkreis II (1965 und 1969)
 Bundestagswahlkreis Köln-Land (1949 bis 1961)